Gensecke ist der Nachname folgender Personen:
 Franz Gensecke, deutscher Politiker (LDPD)
 Katrin Gensecke (* 1972), deutsche Politikerin (SPD)